Australian Open 2016 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 18–31 ianuarie 2017. A fost a 104-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului 2016. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al turneului a fost Kia. 

Novak Djokovic și-a apărat cu succes titlul la simplu masculin și a câștigat astfel un al șaselea titlu la Australian Open. Serena Williams a fost campioana en-titre la simplu feminin, dar nu a reușit să-și apere titlul, pierzând în finală în fața lui Angelique Kerber; prin această victorie, Kerber a devenit primul jucător germană de orice sex care a câștigat un titlu de Grand Slam de când Steffi Graf a câștigat ultimul ei astfel de titlu la Openul Francez din 1999.

Această ediție a stabilit un nou record de prezență la turneu de 720.363.

Câștigători
Pentru a șasea oară la Asutralian Open, jucătorul de tenis numărul unu în lume, Novak Djoković din Serbia, a triumfat la simplu masculin.  În drumul său către cel de-al șaselea titlu record al Open Era la Melbourne, el l-a învins pe Roger Federer în patru seturi în semifinale iar în finală l-a învins pe Andy Murray, în trei seturi consecutive. Astfel, Djoković a egalat recordul deținut de australianul Roy Emerson. În total, acesta a fost al unsprezecelea titlu de Grand Slam al lui Djoković.

Angelique Kerber, o jucătoare germană în vârstă de 28 de ani, a dominat proba de simplu feminin. Ea a devenit a doua jucătoare  germană care câștigă un titlu de Grand Slam la simplu feminin, după Steffi Graf. În același timp, ea și-a îmbunătățit cea mai bună poziție în clasamentul WTA, unde a sărit de pe locul șase pe locul doi.

La dublu masculin a câștigat perechea britanico-braziliană Jamie Murray și Bruno Soares, care a învins în finală o pereche experimentată formată din canadianul Daniel Nestor, în vârstă de 43 de ani, și cehul Radek Štěpánek, în vârstă de 37 de ani, după o finală în trei seturi. Ambii campioni au obținut titlul de Grand Slam pentru prima dată. Pentru Murray, a fost al cincisprezecelea titlu de dublu din turul ATP. Soares a marcat cel de-al 22-lea astfel de triumf.

Proba de dublu feminin a fost câștigată de perechea cap de serie nr.1 Martina Hingis din Elveția și Sania Mirza din India. Ambele campione au câștigat al treilea titlu comun de Grand Slam. Hingis a câștigat al cincilea titlu de dublu la Australian Open și al 12-lea în total.

Competiția mixtă a fost dominată de cuplul ruso-brazilian Elena Vesnina și Bruno Soares. Pentru Vesnin, a fost primul trofeu la mixt, ea pierzând precedentele trei finale ale acestei competiții. De asemenea, Soares a triumfat pentru prima dată la Melbourne, dar anterior câștigat de două ori la US Open în 2012 și 2014.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și premii în bani

Puncte

Premii în bani
Premiile totale de la Australian Open pentru 2016 au fost majorate cu patru milioane de dolari australieni, până la recordul turneului de 44.000.000 A$. 

*per echipă

Note

Legături externe
 Australian Open official website
 

2016
2016 în tenis